Der Federation Cup 1974 (ab 1995 Fed Cup) war die 12. Auflage des Tennisturniers der Nationalteams der Frauen. Gespielt wurde vom 13. bis 19. Mai im Tennis Club Neapel in Neapel, Italien. Im Finale standen sich die Mannschaften aus Australien und den Vereinigten Staaten gegenüber, das Australien mit 2:1 gewann.

Weltgruppe

Finale

Vereinigte Staaten – Australien

Trostrunde 
Datum: Mai 1974
Austragungsort: Tennis Club Neapel, Neapel, Italien
Spieloberfläche: Sand

Weblinks 
 Fed Cup 1974

Einzelnachweise 

1974
Tennisturnier 1974
Tennisturnier in Neapel